Näs församling kan syfta på:

 Näs församling, Härnösands stift – en församling i Härnösands stift i Östersunds kommun
 Näs församling, Visby stift – en församling i Visby stift på Gotland
 Näs församling, Skara stift – en f.d. församling i Skara stift i Falköpings kommun
 Enköpings-Näs församling – en församling i Uppsala stift i Enköpings kommun kallad Näs församling fram till 1886
 Stockholms-Näs församling – en församling i Uppsala stift i Upplands-Bro kommun kallad Näs församling fram till 1886
 Uppsala-Näs församling –  en församling i Uppsala stift i Uppsala kommun kallad Näs församling fram till 1886